De CAF Super Cup is een door de Afrikaanse voetbalbond CAF georganiseerde wedstrijd tussen de winnaar van de CAF Champions League en de CAF Confederation Cup.

In 1993 ging de wedstrijd van start tussen de winnaar van 1992 van de Afrikaanse beker voor landskampioenen (tot 1997) en de CAF Beker der Bekerwinnaars, die in 2004 samenging met de CAF Cup om zo de Confederation Cup te vormen.

Finales 

CAF kampioenschappen clubteams
Supercup voetbal